Središnjica elektroničkog izviđanja
 Srednjoeuropska inicijativa